Réjean Houle, född 25 oktober 1949, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyforward som tillbringade elva säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationen Montreal Canadiens. Han producerade 408 poäng (161 mål och 247 assists) samt drog på sig 395 utvisningsminuter på 635 grundspelsmatcher. Houle har även spelat för Quebec Nordiques i World Hockey Association (WHA), Voyageurs de Montréal i American Hockey League (AHL) och Canadien junior de Montréal i OHA-Jr.

Han draftades av Montreal Canadiens i första rundan i 1969 års draft som första spelare totalt. Houle vann fem Stanley Cup med dem för säsongerna 1970–1971, 1972–1973, 1976–1977, 1977–1978 och 1978–1979.

Direkt efter den aktiva spelarkarriären blev han chef för Montreal Canadiens förening för före detta spelare, en position som han fortfarande innehar. Houle var också general manager för dem mellan 1995 och 2000.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Rejean Houle NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Rejean Houle (b.1949) hockey stats and profile at hockeydb.com

Befattningshavare i Montreal Canadiens
Stanley Cup-mästare 1979
Stanley Cup-mästare 1978
Stanley Cup-mästare 1977
Spelare i Quebec Nordiques (1972–1979)
Stanley Cup-mästare 1973
Stanley Cup-mästare 1971
Spelare i Voyageurs de Montréal
Spelare i Montreal Canadiens
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Första draftval i NHL Entry Draft
Idrottare från Québec
Levande personer
Födda 1949
Män
Spelare valda i NHL:s amatördraft 1969
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft